Den amerikanska popartisten Madonna har under sin karriär gett ut 77 singlar tillsammans med ytterligare nio promosinglar och 18 gästframträdanden. Madonna skrev på kontrakt med skivbolaget Sire Records 1982 och gav ut sina två första singlar innan lanseringen av sitt självbetitlade debutalbum. Hennes första singel, "Everybody", släpptes den 6 oktober 1982 och blev en dancehit med topplaceringen tre på Billboard Hot Dance Club Play. Singeln misslyckades dock att ta sig in på Billboard Hot 100. Hennes första singel på Hot 100 var "Holiday" (1983) som nådde plats 16 som bäst.

Singlar 
Märk: Bara de mest kända musiklistorna är listade nedan.

{| class="wikitable" width="100%"
|+ 1990-talet
|-
! width="25" rowspan="2" | År
! rowspan="2" | Titel
! rowspan="2" | Album
! colspan="14" | Listplaceringar
! width="25" rowspan="2" | Sålda ex
|-
! width="30" | UWC
! width="30" | U.S. Dance
! width="30" | U.S. Sales
! width="30" | U.S. Hot100
! width="30" | UK
! width="30" | EU
! width="30" | CAN
! width="30" | JPN
! width="30" | AUS
! width="30" | DEU
! width="30" | CHE
! width="30" | AUT
! width="30" | FRA
! width="30" | IRL

|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1990
|align="left" |Keep It Together
|align="left" |Like a Prayer
| -
| 1
| 7
| 8
| -
| -
| 22
| 5
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.0m
|- align="center"
|align="left" |1990
|align="left" |Vogue
|align="left" |I'm Breathless
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 4
| 2
| 7
| 9
| 1
| 6.0m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1990
|align="left" |Hanky Panky
|align="left" |I'm Breathless
| 4
| -
| 13
| 10
| 2
| 4
| 2
| 17
| 6
| 21
| 15
| 20
| -
| -
| 1.2m
|- align="center"
|align="left" |1990
|align="left" |Justify My Love
|align="left" |The Immaculate Collection
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 3
| 2
| 2
| 4
| 10
| 3
| 9
| 17
| -
| 3.1m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1991
|align="left" |Crazy for You (remix)
|align="left" |The Immaculate Collection
| -
| -
| -
| -
| 2
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0.4m
|- align="center"
|align="left" |1991
|align="left" |Rescue Me
|align="left" |The Immaculate Collection
| 5
| 6
| 11
| 9
| 3
| 3
| 4
| 11
| 15
| 21
| 11
| -
| 21
| 68
| 1.2m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1991
|align="left" |Holiday (nysläpp) 6
|align="left" |The Immaculate Collection
| -
| -
| -
| -
| 5
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 37
| -
| 0.3m
|- align="center"
|align="left" |1992
|align="left" |This Used to Be My Playground
|align="left" |Barcelona Gold (Compilation)
| 1
| -
| 3
| 1
| 3
| 2
| 1
| 1
| 9
| 6
| 6
| 11
| 7
| 1
| 3.1m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1992
|align="left" |Erotica
|align="left" |Erotica
| 2
| 1
| 4
| 3
| 3
| 1
| 2
| 2
| 4
| 13
| 8
| 15
| 23
| 2
| 1.4m
|- align="center"
|align="left" |1992
|align="left" |Deeper and Deeper
|align="left" |Erotica
| 3
| 1
| 15
| 7
| 6
| 9
| 1
| 3
| 11
| 26
| 23
| 30
| 17
| 6
| 1.0m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1993
|align="left" |Bad Girl
|align="left" |Erotica
| -
| -
| 36
| 36
| 10
| 26
| 5
| 11
| 32
| 47
| 25
| -
| 44
| 20
| 0.7m
|- align="center"
|align="left" |1993
|align="left" |Fever
|align="left" |Erotica
| -
| 1
| -
| -
| 6
| 26
| -
| 7
| 51
| -
| -
| -
| -
| 4
| 0.5m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1993
|align="left" |Rain
|align="left" |Erotica
| 10
| -
| 31
| 14
| 7
| 15
| 1
| 2
| 5
| 26
| 32
| 24
| -
| 7
| 1.0m
|- align="center"
|align="left" |1993
|align="left" |Bye Bye Baby
|align="left" |Erotica
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 15
| 15
| -
| 28
| -
| -
| -
| 0.4m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1994
|align="left" |I'll Remember
|align="left" |With Honors (OST)
| 2
| -
| 2
| 2
| 7
| 15
| 13
| 1
| 7
| 49
| 17
| -
| 40
| 9
| 1.8m
|- align="center"
|align="left" |1994
|align="left" |Secret
|align="left" |Bedtime Stories
| 2
| -
| 1
| 11
| 3
| 5
| 4
| 1
| 2
| 5
| 29
| 1
| 11
| 2
| 7
| 1.9m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1994
|align="left" |Take a Bow
|align="left" |Bedtime Stories
| 1
| -
| 4
| 1
| 16
| 15
| 1
| 1
| 15
| 18
| 8
| 22
| 25
| 13
| 1.5m
|- align="center"
|align="left" |1995
|align="left" |Bedtime Story
|align="left" |Bedtime Stories
| -
| 1
| 27
| 42
| 4
| 21
| 17
| 14
| 5
| -
| -
| -
| 82
| -
| 1.0m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1995
|align="left" |Human Nature
|align="left" |Bedtime Stories
| -
| 2
| 35
| 46
| 8
| 16
| 9
| 10
| 17
| 50
| 17
| -
| -
| 3
| 0.8m
|- align="center"
|align="left" |1995
|align="left" |You'll See
|align="left" |Something to Remember
| 5
| -
| 6
| 6
| 5
| 8
| 17
| 1
| 9
| 15
| 8
| 5
| 24
| 9
| 1.6m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1995
|align="left" |Oh Father (nysläpp)
|align="left" |Something to Remember| -
| -
| -
| -
| 16
| 62
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 26
| -
| 0.1m
|- align="center"
|align="left" |1996
|align="left" |Love Don't Live Here Anymore|align="left" |Like a Virgin| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0.3m
|- align="center"
|align="left" |1996
|align="left" |One More Chance|align="left" |Something to Remember| -
| -
| -
| -
| 11
| 50
| -
| -
| 35
| -
| -
| -
| -
| 23
| 0.2m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1996
|align="left" |Love Don't Live Here Anymore (remix)
|align="left" |Something to Remember| -
| 16
| -
| 78
| -
| -
| 31
| -
| 27
| -
| -
| -
| 48
| -
| 0.4m
|- align="center"
|align="left" |1996
|align="left" |You Must Love Me|align="left" |Evita (OST)
| -
| -
| 14
| 18
| 10
| 29
| 2
| 17
| 11
| 78
| 43
| -
| 41
| 24
| 1.1m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1996
|align="left" |Don't Cry for Me, Argentina|align="left" |Evita (OST)
| 3
| 1
| 11
| 8
| 3
| 1
| 1
| 1
| 9
| 3
| 4
| 3
| 1
| 1
| 2.1m
|- align="center"
|align="left" |1997
|align="left" |Another Suitcase in Another Hall|align="left" |Evita (OST)
| -
| -
| -
| -
| 7
| 61
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0.2m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1997
|align="left" |Buenos Aires|align="left" |Evita (OST)
| -
| 3
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|- align="center"
|align="left" |1998
|align="left" |Frozen|align="left" |Ray of Light| 2
| 1
| 10
| 2
| 1
| 2
| 2
| 1
| 5
| 2
| 2
| 2
| 2
| 1
| 3.0m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1998
|align="left" |Ray of Light|align="left" |Ray of Light| 2
| 1
| 5
| 5
| 2
| 9
| 7
| 5
| 6
| 28
| 32
| 31
| 18
| 1
| 1.7m
|- align="center"
|align="left" |1998
|align="left" |Drowned World/Substitute for Love|align="left" |Ray of Light| -
| -
| -
| -
| 10
| 22
| 18
| -
| 16
| 39
| 31
| 34
| 42
| 73
| 0.7m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1998
|align="left" |Sky Fits Heaven 7
|align="left" |Ray of Light| -
| 41
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0.7m
|- align="center"
|align="left" |1998
|align="left" |The Power of Good-Bye|align="left" |Ray of Light| 2
| -
| 13
| 11
| 6
| 2
| 6
| -
| 33
| 4
| 8
| 4
| 21
| 26
| 1.1m
|- bgcolor="#F0F8FF" align="center"
|align="left" |1999
|align="left" |Nothing Really Matters|align="left" |Ray of Light| 6
| 1
| 27
| 93
| 7
| 16
| 6
| 25
| 15
| 38
| 26
| 29
| 48
| 81
| 0.8m
|- align="center"
|align="left" |1999
|align="left" |Beautiful Stranger  8
|align="left" |The Spy Who Shagged Me (OST)
| 3
| 1
| -
| 19
| 2
| 2
| 4
| 5
| 6
| 13
| 8
| 4
| 17
| 5
| 1.8m
|}

 Promosinglar 

 Se även 
 Madonnas albumdiskografi

 Referenser 

 Noter 

 Tryckta källor 

 Webbkällor 
 "Madonna > Discography > Main Albums". Allmusic. Rovi Corporation. Läst 2009-09-08.
 "Madonna – Billboard Artist". Billboard. Prometheus Global Media. Läst 2009-09-08.
 "Madonna : Singles Discography". Rolling Stone''. Jann Wenner. Läst 2009-12-03.

Externa länkar 
 Madonnas diskografi på Madonna.com

  
Popdiskografier
Diskografier för amerikanska artister